Arturo Torró, político y empresario valenciano
 José Luis Torró, periodista español
 Lucas Torró, futbolista español 
 María Teresa Torró Flor, tenista profesional española
 Sergi Torró docente, traductor y poeta español en catalán